Nimitz puede hacer referencia a:

Chester Nimitz, almirante de flota estadounidense.
Clase Nimitz, clase de portaaviones estadounidense.
USS Nimitz (CVN-68), uno de los portaaviones de la clase anterior.